Steinert steht für:

 Die Steinert, ehemaliger Name des Clemensbergs, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Steinert im Stadtgebiet von Sundern (Sauerland)
 Steinert (Unternehmen)

Steinert ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Steinert (1886–1945), deutscher Arzt und Widerstandskämpfer
 Bernhard Steinert (1912–1994), deutscher Heimathistoriker und Schriftsteller 
 Carsten Steinert (* 1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Christoph Steinert (* 1990), deutscher Handballspieler
 Doreen Steinert (* 1986), deutsche Popsängerin
 Erhard Steinert (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Hajo Steinert (* 1952), deutscher Journalist
 Hannes Steinert (* 1954), deutscher Maler
 Hans Steinert (1875–1911), deutscher Neurologe
 Heinz Steinert (1942–2011), österreichischer Soziologe

 Judith Steinert (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Jürgen Steinert (* 1937), deutscher Politiker (SPD) und Wirtschaftsmanager
 Kristin Steinert (* 1987), deutsche Hammerwerferin und Bobsportlerin
 Lutz Steinert (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Marius Steinert (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Martha Steinert (1882–1967), deutsche Deutschpädagogin
 Martin Steinert (* 1959), deutscher Bildhauer
 Otto Steinert (1915–1978), deutscher Fotograf
 Paul Steinert (1888–1951), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Sven Steinert (* 1983), deutscher Musiker (The Snatcher)
 Thomas Steinert (1949–2022), deutscher Fotograf
 Wolfgang Steinert (1940–2010), deutscher Elektroingenieur

Siehe auch:
 Steiner